Прямобрюхи, или ортетрумы () — род разнокрылых стрекоз (Odonata) из семейства Настоящих стрекоз (Libellulidae). Распространён по всему Старому свету. Насчитывается около 80 видов. В России обычно встречаются виды с коричневой, жёлтой и синей окраской тела.

Виды 
 Orthetrum abbotti 
 Orthetrum africanum 
 Orthetrum albistylum  
 Orthetrum anceps 
 Orthetrum angustiventre  
 Orthetrum austeni 
 Orthetrum austrosundanum 
 Orthetrum azureum 
 Orthetrum balteatum 
 Orthetrum borneense 
 Orthetrum boumiera 
 Orthetrum brachiale 
 Orthetrum brunneum 
 Orthetrum caffrum 
 Orthetrum caledonicum 
 Orthetrum cancellatum 
 Orthetrum capense 
 Orthetrum chrysis 
 Orthetrum chrysostigma 
 Orthetrum coerulescens 
 Orthetrum glaucum 
 Orthetrum guineense 
 Orthetrum guptai 
 Orthetrum helena 
 Orthetrum hintzi 
 Orthetrum icteromelas 
 Orthetrum japonicum 
 Orthetrum julia 
 Orthetrum kollmannspergeri 
 Orthetrum kristenseni 
 Orthetrum latihami 
 Orthetrum lemur 
 Orthetrum lineostigma 
 Orthetrum luzonicum 
 Orthetrum machadoi 
 Orthetrum macrostigma 
 Orthetrum martensi 
 Orthetrum melania 
 Orthetrum microstigma 
 Orthetrum migratum 
 Orthetrum monardi 
 Orthetrum nitidinerve 
 Orthetrum poecilops 
 Orthetrum pruinosum 
 Orthetrum ransonneti 
 Orthetrum robustum 
 Orthetrum rubens 
 Orthetrum sabina 
 Orthetrum saegeri 
 Orthetrum sagitta 
 Orthetrum serapia 
 Orthetrum signiferum 
 Orthetrum silvarum 
 Orthetrum stemmale 
 Orthetrum taeniolatum 
 Orthetrum testaceum 
 Orthetrum translatum 
 Orthetrum triangulare 
 Orthetrum trinacria 
 Orthetrum villosovittatum

Примечания

Источники 
 World Odonata List

Настоящие стрекозы
Роды стрекоз